Marcê Porena, nome artístico de Marcelina Silva Andrade (1972, Cataguases, Minas Gerais) é uma cantora, compositora e atriz brasileira.

Compositores de Minas Gerais
Cantores de Minas Gerais
Atrizes de televisão do Brasil
Naturais de Cataguases
Atrizes de Minas Gerais